Дълговите ценни книжа изразяват прехвърляеми вземания за предварително определен период срещу емитента на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права.

Капиталови пазари и инструменти